Pterygonema är ett släkte av rundmaskar. Pterygonema ingår i familjen Ceramonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Pterygonema